Flöring ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Flöring (1862–1924), deutscher Schuhunternehmer
 Friedrich Flöring (1859–1941),  deutscher evangelischer Theologe und Abgeordneter